Аягозский район () — район Абайской области в Казахстане. Административный центр района — город Аягоз.

Физико-географическая характеристика 
Аягозский район расположен в юго-западной части Абайской области, на юго-востоке Сарыарки. Территория района составляет 49,6 тыс. км² (1-е место в Абайской области и 3-е в стране).

Рельеф района большей частью холмисто-равнинный, лишь на северо-востоке горный (хребты Акшатау, Тарбагатай). Самая высокая точка находится на хребте Тарбагатай: гора Окпетти — 3 608 м. Много рек и озёр. Южная часть занята равниной Балхаш-Алакольской котловины.

Климат континентальный, с жарким летом и холодной зимой. Средняя температура января -17°С, июля 22°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 200—400 мм. Снег выпадает в конце октября — начале ноября, лежит до апреля.

По территории района протекают река Аягуз и другие небольшие речки. Почвы преимущественно каштановые. Произрастают ковыль, типчак и другие. Водятся архар, волк, медведь, лисица, заяц, суслик; из птиц гнездятся гуси, утки, чайки.

На востоке Аягозский район граничит с Тарбагатайским районом Восточно-Казахстанской области, на севере — с Абайским и Жарминским районами, на юге — с Урджарским районом и с Алакольским районом Жетысуской области, на западе — с Актогайским районом Карагандинской области.

История 
Аягузский район образован в составе Семипалатинского округа 17 января 1928 года из Аягузской и Урджарской волостей Лепсинского уезда Джетысуйской губернии с центром в селе Сергиополь (Утверждено ВЦИК 3 сентября 1928 года). В 1930 году центр района перенесён в село Аягуз (с 20 апреля 1939 года город). 20 февраля 1932 года район вошёл в состав образованной Алма-Атинской области.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 14 октября 1939 года район передан из Алма-Атинской области в состав  организованной Семипалатинской области.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1963 года образован Аягузский сельский район на базе Аягузского и упразднённого Чубартауского районов с центром района в городе Аягуз. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 10 января 1963 года город Аягуз отнесён к категории городов областного подчинения.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 13 декабря 1964 года во вновь образованный Чубартауский район переданы сельсоветы: Айгызский, Маданиятский, Бидаикский, Косагашский, Малгельдинский, Баканасский, Уюмдасский.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 17 октября 1980 года в Таскескенский район переданы Аксауленский, Каракольский, Коныршаулинский, Копинский, Шолпанский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 25 июля 1988 года город Аягуз отнесён к городам районного подчинения.

Постановлением Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 13 сентября 1990 года сельсоветы Аягузского района переданы в административное подчинение Аягузскому городскому совету.

Решением акима Семипалатинской области и областного маслихата от 13 ноября 1996 года из упразднённого Таскескенского района переданы посёлок Актогай, Акшаулинский и Копинский сельские округа.

Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 1997 года упразднена Семипалатинская область, Аягозский район вошёл в состав Восточно-Казахстанской области. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 мая 1997 года в состав Аягозского района вошла территория упразднённого Чубартауского района.

Указом Президента Республики Казахстан №790 от 8 апреля 2014 года город областного подчинения Аягоз был включён в состав Аягозского района.

Население 
Численность населения района на начало 2019 года составило 72 695 чел., в том числе городское население — 38 540 чел., сельское население — 34 155 чел.

Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 69 922 чел. (96,19 %)
 русские — 1 889 чел. (2,60 %)
 татары — 347 чел. (0,48 %)
 уйгуры — 181 чел. (0,25 %)
 немцы — 79 чел. (0,11 %)
 узбеки — 89 чел. (0,12 %)
 украинцы — 25 чел. (0,03 %)
 чеченцы — 22 чел. (0,03 %)
 азербайджанцы — 20 чел. (0,03 %)
 другие — 121 чел. (0,17 %)
 Всего — 72 695 чел. (100,00%)

Территория района заселена неравномерно, большинство населения проживает в северо-восточной и в восточной частях района.

Административно-территориальное деление 
Согласно данным Комитета по статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан в Аягозском районе есть 1 город районного подчинения и 22 сельских округа, в которых находится 59 сельских населённых пунктов.

Экономика 
Имеются машино-ремонтный завод, вагонное и локомотивное депо, шерстопрядильная фабрика, типография, ТЭЦ и другие. Территорию Аягозского района пересекает Туркистано-Сибирская железная дорога (Турксиб).

В Аягозском районе 18 исторических памятников, среди них памятники Козы Корпеш и Баян сулу.

Примечания 

Аягозский район